Межевание в Российской державе исторически можно разделить на несколько этапов:
 с начала Российской империи до Генерального межевания императрицы Екатерины II, включая
 Ингерманландское межевание (1723–1729 и 1744–1749) под руководством генералов А. де Кулона и В.В. Фермора
 Елизаветинское межевание (1755–1763)
 собственно Генеральное межевание (1765—1836 гг.);
 с 1836 года до установления Советской власти.

По типу межевание разделяется на:
 вотчинное;
 генеральное;
 опекунское;
 специальное;
 кадастрационное;
 иллюстрационное (оценочное);
 военно-топографическое;
 географическое.

Вотчинное межевание 
Вотчинное межевание определяло земли каждому владельцу лично, или целому сословию, которое есть не что иное, как юридическое лицо.

Вотчинное межевание подразумевало одни только частные действия землемерия, а именно: на деление земель по окладам за службу, или за отправление каких-либо повинностей, и следит переход имения от одного лица к другому.

Генеральное межевание 

Генеральное межевание предполагало обмер всех земель в государстве, чтобы никаких земель не обмежеванных и не описанных не было.

Оно приписывало земли не к именам владельцев, но к селениям и пустошам, и первоначально ограничивало каждое поселение и каждую пустошь отдельно, а впоследствии для облегчения довольствовалось разграничением владения от владения и ведомства от ведомства.

Генеральное межевание сверх того, приводит в известность количество земель в целом государстве и собирает все сведения, необходимые для хорошего управления землями.

См. также:
Генеральное межевание

Опекунское межевание 
Опекунское межевание определяло земли для колонистов, и относится к генеральному
межеванию, потому что хотя производится под ведением опекунской конторы но не иначе, как на основании генеральных правил, довольствуясь только некоторыми собственно до него касающимися примечаниями и дополнениями, например:
 «некоторым старинным владельцам леса в меру входить станутъ, но в крепостях их лесным угодьям предписанной меры стоять небудет, таковым в их владении оставлять лесных угодий равное число противу иностранцев на каждую ревижскую мужескаго полу душу по одной десятине с четвертью.»

Специальное межевание 
Специальное межевание — продолжение генерального межевания и имеет целью разделить к одним местам земли общего владения, примежеванные к поселению или пустоши и находящиеся по большой части в черезполосном владении так, что полосы одного рассеяны между полосами других владельцев.

В начале генерального межевания предположено было их размежевать к одним местам принудительно, но в последующем генеральном межевании во избежание затруднений оно предоставлено на произвол самих владельцев.

Кадастрационное и иллюстративное межевание 
Кадастрационное и иллюстрационное межевания имели в виду оценку имения дабы привести в известность его доход, чтобы наложить справедливым образом подати с земли.
При этом межевании обращалось внимание на все причины плодородия или бесплодия земли, на все способы и средства, коими извлекается польза из имения, а это должно быть главным приоритетом, как правительства, так и частных владельцев.

Коштное межевание 
Межевание называется ещё коштным, если издержки для него падают на владельца, кто бы он ни был.

Военно-топографическая съемка 
Военно-топографическая съемка имела целью узнать верное местоположение, чтобы употребить
его во время военных действий с пользой. Эта съемка не принадлежит к межеванию.

Географическая съемка обозначает реки, города и прочее, к географии принадлежащее. Существует ещё межевание техническое, и, вероятно, ремесленное.

См. также 
 Русская система мер
 Мерная цепь
 Мерное колесо

Литература 
 Малиновский Ф. Л. Исторический взгляд на межевание в России до 1765 г. — СПб., 1844.
 «О государственном генеральном межевании в России». — СПб., 1868.

Примечания

Ссылки 
 

Земельное право
Право Российской империи
Межевание